Cerovac Barilovićki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Barilović, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 145 stanovnika te 46 obiteljskih kućanstava.

Spomenici i znamenitosti 

 Crkva Presvetog Trojstva

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji